SADT pode referir-se a:

 Structured Analysis and Design Technique — técnica para apresentação de ideias
 Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia — modalidade de prestação de serviços na área da saúde